Hermipo o Hermipos puede referirse a los siguientes personajes:
 Hermipo (fl. siglo V a. C.), comediógrafo ateniense 
 Hermipo de Esmirna (fl. siglo III a. C.), filósofo y biógrafo
 Hermipo de Beirut  (fl. siglo II d. C.), gramático y biógrafo